Chelsea F.C. w Europie - spis wszystkich meczów Chelsea na arenie międzynarodowej.

Wykaz spotkań pucharowych

1958–2000

2001–2020

2021–

Statystyki 
Aktualizacja: 20.11.2022

Bibliografia 
 

Chelsea F.C.
Angielskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach